Дубина:

 Дубина — толстая тяжёлая палка, используемая как оружие.

Фамилия 
 Дубина, Александр Георгиевич (род. 1953) — советский футболист. Функционер, тренер.
 Дубина, Анатолий Степанович (1952—2011) — советский и украинский деятель народно-оркестрового искусства, дирижёр, баянист, профессор.
 Дубина, Владимир Васильевич (1906—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Дубина, Илья Тихонович (1917—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Дубина, Кузьма Кондратьевич (1906—1967) — советский и украинский военный историк.
 Дубина, Олег Викторович (род. 1959) — украинский государственный деятель, первый вице-премьер Украины, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
 Дубина, Пётр Прокофьевич (1909—1995) — Герой Советского Союза.
 Дубина, Сергей Васильевич (род. 1972), известный под псевдонимом Сергей Дубровин — российский певец, солист группы «Фристайл».
 Дубина, Юлия (род. 1984) — грузинская легкоатлетка.

Топоним 
 Дубина — река в Псковской области.

Украина 
 Дубина — посёлок, Казатинский район, Винницкая область.
 Дубина — посёлок, Тепликский район, Винницкая область.
 Дубина — посёлок, Тростянецкий район, Винницкая область.
 Дубина — село, Хмельницкий район, Винницкая область.
 Дубина — село, Тывровский район, Винницкая область.
 Дубина — село, Черневецкий район, Винницкая область.
 Дубина — село, Тетиевский район, Киевская область.
 Дубина — село, Золочевский район, Львовская область.
 Дубина — село, Стрыйский район, Львовская область.
 Дубина — село, Новосанжарский район, Полтавская область.
 Дубина — село, Роменский район, Сумская область.
 Дубина — село, Красиловский район, Хмельницкая область.
 Дубина — село, Староконстантиновский район, Хмельницкая область.
 Дубина — посёлок, Лысянский район, Черкасская область.

См. также 
 Дуб
 Дубна
 Дубинин
 Дубинка
 Дубинушка